Chuchel est un village de République Tchèque ;
 Chuchel est un jeu vidéo réalisé par Amanita Design.